Cereda – frazione del comune italiano di La Valletta Brianza, in provincia di Lecco
 Cereda – frazione del comune italiano di Cornedo Vicentino, in provincia di Vicenza
 Cereda – località del comune italiano di Casale Corte Cerro, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola
 Cereda – località del comune italiano di Lecco
 passo Cereda – valico alpino della provincia di Trento che collega il Primiero con l'Agordino